Aşağıdere (Bartin), een dorp in het Turkse district Ulus
Aşağıdere (Beytüşşebap), een dorp in het Turkse district Beytüşşebap
Aşağıdere (Cizre), een dorp in het Turkse district Cizre
Aşağıdere (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz